The Thrills — ирландская инди-рок-группа.

История 
The Thrills образовались в Дублине в 2001 году. В состав коллектива вошли: Конор Дизи (вокал), Даниел Райан (гитара), Падриак Макмеан (бас-гитара), Кевин Хоран (клавишные) и Бен Карриган (ударные). По мнению обозревателей ресурса MTV.com звучание группы "вдохновлено классической американской поп-музыкой конца 60-х и начала 70-х ".

В конце 2002 года коллектив подписывает контракт с рекорд-лейблом Virgin. В 2003 году выходит дебютный альбом «So Much for the City». Пластинка, записанная в Лос-Анджелесе с продюсером Тони Хоффером (Бек, Air, Turin Brakes, Supergrass, The Kooks), занимает первую позицию (#1) в ирландском и третью (#3) в британском чартах, и приобретает платиновый статус. Также альбом номинируется на ежегодном Mercury Prize и берёт премии Q Awards и Irish Meteor Awards в категории Лучший Новый Исполнитель.

В 2004 году состоялся релиз второго студийного альбома «Let's Bottle Bohemia».
Продюсером лонг-плея выступил Дейв Сарди. Альбом попадает на первое место (#1) в альбомном чарте Ирландии и на девятое (#9) в Великобритании. Успех диска во многом был определен резонансным синглом «Whatever Happened To Corey Haim?». После ряда выступлений и турне в поддержку альбома группа берёт творческий перерыв.

Третий альбом «Teenager» появляется на музыкальных прилавках в июне 2007 года. Он холодно воспринят аудиторией и получает смешанную критику со стороны музыкальной прессы.

В 2008 году EMI (материнская компания Virgin) прерывает сотрудничество с коллективом в связи с низкими показателями продаж.

Дискография

Альбомы 
 So Much for the City (2003; Virgin Records; UK #3)
 Let's Bottle Bohemia (2004; Virgin Records; UK #9)
 Teenager (2007; Virgin Records; UK #48)

EPs

Синглы

Другое 
 WFUV: City Folk Live VII (2004) — «Santa Cruz»
 Music from the OC: Mix 2 (2004; Warner Bros.) — «Big Sur»
 Eklektikos Live (2005) — «Say it Ain’t So»
 The Acoustic Album (2006; Virgin) — «Santa Cruz»

Примечания

Ссылки

См. также 
 The Kooks
 The Strokes
 The Vines
 The Hives
 The Coral

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Ирландии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2008 году
Исполнители Virgin Records
Квинтеты